Закаблуки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Закаблуки — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Закаблуки — село в Ахтырском районе Сумской области.